szlovák nyelv
szlovák nép
Szlovákia